Le Fresh Air Basketball est un club belge de basket-ball basé à Bruxelles. L'équipe première évolue actuellement en division de régional 2, le  niveau à l'échelle nationale.

Historique 
Le Fresh Air est la section basket-ball du Club de Tennis Fresh Air. Le club est devenu une force considérable dans l'après-guerre, de basket-ball belge. À la fin des années 1970, ils ont remporté le Championnat belge deux fois de suite (1978, 1979). Dans la saison 1978-79 le Fresh Air a participé à la finale de la Coupe de Belgique. Ils se sont inclinés face au Sunair Ostende au score de 66-77.

Palmarès 
 Championnat de Belgique
 Champion (4): 1936-37, 1937-38, 1977-78, 1978-79
 Coupe de Belgique
 Finaliste (1): 1978-79

Liens externes 
 Site officiel du Fresh Air

Références 

Club de basket-ball en Belgique
Club sportif à Bruxelles